Провал, провалля, провалина (, ; ) –

 Провал — глибока яма, яр, западина, розколина на земній поверхні.
 Провал — ділянка земної поверхні, на якій під впливом обвалення внаслідок підземних гірничих робіт розвиваються ями, западини, розколини, яри тощо.
 Провал — пролом, вирва.
 Провал, провальний конус (лійка, воронка) — карстова западина, утворена в результаті провалу склепіння підземної порожнини, яка виникла шляхом вилуговування гірських порід. Син. — лійка провальна.
 Провал — пониження округлої або асиметричної форми глибиною понад 0,25 м, що виникає при швидкому (хвилини-дні) обваленні покривних або карстових порід.
 Провал вулканічний — негативна форма рельєфу, яка утворюється внаслідок вимивання і часткового розчинення пухкого вулканічного матеріалу ґрунтовими водами. Син. — потони, карст вулканічний.
 Провал — крупна фракція сипкого матеріалу у трубі-сушарці, яка не може бути захоплена газовим потоком.
 Провал — печера в Криму.

Див. також 
 яма,
 яр,
 западина,
 розколина.

Література 
 

 
Геологія
Геоморфологія